Никола́й Константи́нович Вяжли́нский  (30 января (11 февраля) 1860, Кирсановский уезд, Тамбовская губерния — 1939, Ленинград) — действительный статский советник, доктор медицины, один из первых российских детских врачей — основоположников петербургской педиатрической школы; почётный лейб-педиатр Двора Его Императорского Величества; главный врач Императорской Николаевской детской больницы в Санкт-Петербурге.

Биография 
По неподтвержденным сведениям происходит из православной духовной семьи. Фамилия «Вяжлинский» образована по названию села Вяжля Кирсановского уезда Тамбовской губернии, принадлежащего дворянскому роду Баратынских.

С окончанием в 1878 году Тамбовской губернской городской мужской гимназии приехал в Санкт-Петербург, где поступил в Медико-хирургическую академию. Со студенческих лет увлекся детскими болезнями. После успешного окончания в 1883 году академии был оставлен для «совершенствования» и подготовки исследования на соискание учёной степени доктора медицины. Работал на кафедре детских болезней профессора Н. И. Быстрова и кафедре физиологии профессор И. П. Павлова.

В 1886 году защитил диссертацию на тему: «К вопросу о всасывании жира при остром катаре тонких кишок», после чего занялся частной практикой и одновременно поступил на службу в Воспитательный дом и Рождественскую школу.

В течение многих лет исполнял обязанности детского врача в различных благотворительных учреждениях Санкт-Петербурга: Общине Св. Георгия, Императорском женском патриотическом обществе, Убежище для слабосильных и выздоравливающих детей, Елизаветинской общине Сестер милосердия Красного креста (известной в советское время как детская инфекционная больница им. К. Либкнехта), Приюте для грудных детей им. Д. Н. Замятина Императорского человеколюбивого общества.

В 1902 году в чине статского советника был назначен директором и главным врачом Николаевской детской больницы. Незадолго до вступления в должность так отозвался о ней:
«…первые шаги деятельности больницы начались, казалось, под счастливой звездой»

С 1905 года действительный статский советник.

В те годы первая в России детская больница занимала сравнительно скромное помещение в доме № 30 по Большой Подьяческой улице (ныне в этом здании располагается ревматологическая больница № 25). К 1912 году его усилиями, к тому времени почетного лейб-педиатра императорского двора, удалось добиться решения о возведении нового, гораздо более просторного здания на Аптекарском острове. Проект больницы был выполнен архитектором А. Г. Голубковым при самом непосредственном участии Н. Вяжлинского (он лично контролировал все этапы строительства). Уже в ходе работ, в 1912 году больнице был дарован статус Императорской. По иронии судьбы новое помещение Императорской Николаевской детской больницы было освящено на самом закате империи — в октябре 1916 года, а первые пациенты появились уже после отречения Николая II — летом 1917 года.

Возглавлял больницу на новом месте недолго. Сейчас невозможно установить, сам ли он не нашёл общего языка с большевиками, или пролетарская власть отнеслась с недоверием к бывшему лейб-педиатру, однако в 1922 году больницу возглавил Н. И. Красногорский — весьма достойный преемник. Сам же Н. Вяжлинский ещё несколько лет заведовал в своём детище амбулаторным отделением.

В начале 30-х годов оставил службу. Коллеги выхлопотали ему персональную пенсию, что по тем временам было большой редкостью. Умер доктор медицины, последний лейб-педиатр императорского двора в 1939 году в Ленинграде. Место его захоронения утеряно.

Семья 
 Жена: Елена Митрофановна Вяжлинская — врач, до революции много лет помимо врачебной деятельности была казначеем приюта для грудных детей им. Замятиной;
 Дочь: Анна Константиновна Вяжлинская;
 Сестра: Мария Константиновна Вяжлинская — директор липецкой женской гимназии.

Награды 
 орден Святой Анны 1-й ст.
 орден Святого Станислава 1-й ст.
 орден Святого Владимира 3-й ст. (1892)
 медаль «В память царствования императора Александра III»
 медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых»

Вклад в педиатрию 
Труды Н. К. Вяжлинского немногочисленны. Чаще всего это научные переводы и исторические очерки:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прежде всего Николай Константинович оказался выдающимся практиком и эффективным организатором здравоохранения.

На этапе смены исторических эпох, вместе с главными врачами трех других детских стационаров Петербурга: Ю. П. Серком (детской больницы принца Петра Ольденбургского), А. Д. Зотовым (Городской детской больницы «В память священного коронования Их Императорских Величеств») и Ф. Ф. Газе (Елисаветинской детской больницы) Н. К. Вяжлинскому удалось сохранить систему стационарной медицинской помощи детям Петрограда.

Адреса в Петербурге 
До 1902 года Н. К. Вяжлинский сменил несколько адресов: Спасская ул., д. 15; Надеждинская ул., д. 54; Фурштатская ул., д. 18.

Став главным врачом Николаевской детской больницы, Николай Константинович с семьей жил в квартире при стационаре: сначала на Большой Подъяческой ул. в доме 30, а с 1917 г. на Вологодской ул. (Чапыгина), д. 13.

С середины 20-х годов 20 в. Н. К. Вяжлинский получил квартиру по адресу: Бульвар Красных Зорь (с 1939 г. Кировский пр.), д. 44-б. В этом же доме проживал другой сотрудник бывшей Николаевской больницы — профессор М. Г. Данилевич.

Интересные факты 
 Большая дружба связывала Н. К. Вяжлинского со знаменитым физиологом, академиком И. П. Павловым. На протяжении многих лет Николай Константинович был тем, кому И. П. Павлов доверял наблюдение и лечение своих детей, а друзьям и знакомым рекомендовал именно Н. К. Вяжлинского в качестве семейного детского врача.
 В дореволюционные годы Н. К. Вяжлинский был близок с поэтами Михаилом Кузминым и Михаилом Лозинским, в домах которых его нередко можно было встретить.

См. также 
Санкт-Петербургское отделение Союза педиатров России

Примечания

Литература 
Щербинин. П. П. Вяжлинский Николай Константинович // Тамбовская энциклопедия. — Тамбов, 2004. — С. 113.

Медики по алфавиту
Медики XIX века
Медики XX века
Педиатры Российской империи
Педиатры СССР
Педиатры Санкт-Петербурга
Действительные статские советники